TFF peut faire référence à :
 
 Tears for Fears, un groupe rock britannique
 Thirtysfaction Festival, un festival de musique pop/rock à Montigny-le-Tilleul (Belgique)
 Torino Film Fest, un festival de cinéma à Turin (Italie)
 TFF Rudolstadt (Tanz und FolkFest in Rudolstadt), principal festival de musiques traditionnelles du monde en Allemagne
 Türkiye Futbol Federasyonu, le nom turc de la fédération de Turquie de football